

Абдулкарімово — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Абдулкарімово — село, Баймацький район, Башкортостан
 Абдулкарімово — село, Єрмекеєвський район Башкортостан